Tripoli lahko pomeni:

 glavno mesto Libije: gl. Tripoli
 mesto v Libanonu: gl. Tripoli, Libanon
 križarsko državo Grofijo Tripoli (1102-1189)
 mesto v Grčiji: gl. Tripoli, Grčija
 mesto v ameriški zvezni državi Iowa: gl. Tripoli, Iowa
 nekdanje ime turškega mesta Tirebolu
 ime več ladij Vojne mornarice ZDA: gl. USS Tripoli